Gemerek (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Gemerek (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gemerek